Алекса́ндр Дми́триевич Зо́тов (, Санкт-Петербург — 1933 ?, Ленинград) — действительный статский советник, доктор медицины, один из первых русских детских врачей — основоположников петербургской педиатрической школы; главный врач Городской детской больницы «В память священного коронования Их Императорских Величеств» в Санкт-Петербурге; председатель Санкт-Петербургского Общества детских врачей (1912—1913 и 1921—1922 гг.).

Биография 
Родился в Петербурге, в семье мещанина Дмитрия Зотова. В 1882 году закончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию, где учился в одном классе с будущими лейб-медиком Двора Его Императорского Величества Е. С. Боткиным, разделившим с семьей самодержца её печальную участь в Екатеринбурге, известным археологом и библиографом В. В. Майковым и ректором женского медицинского института, профессором Борисом Владимировичем Верховским.

Через год, в 1883 году А. Д. Зотов поступил в Военно-медицинскую академию, где очень скоро увлекся педиатрией. Ещё студентом на кафедре детских болезней профессора Н. И. Быстрова он выполнил свою первую научную работу. В 1888 году, успешно окончив академию, Александр Дмитриевич был оставлен на кафедре детских болезней для дальнейшего совершенствования. В 1893 году А. Д. Зотов защитил диссертацию на тему: «Определение соляной кислоты по способу Winter’a в желудке грудных детей раннего возраста».

За год до этого он был принят внештатным врачом Санкт-Петербургского Воспитательного дома. Руководил этим учреждением известный петербургский педиатр М. Д. Ван Путерен. Он определил А. Д. Зотова в наиболее ответственное — грудное отделение (для детей первого года жизни). Хотя Воспитательный дом формально не был лечебным заведением, заболеваемость и смертность здесь были очень высокими и значение врача, особенно на грудном отделении было трудно переоценить. В штат Воспитательного дома А. Д. Зотов был переведен как только получил ученое звание доктора медицины. Одновременно в рамках благотворительной деятельности он стал работать в Лечебнице при обществе практических врачей, находившейся в доме № 54/3 на углу Невского пр. и Екатерининской ул., в здании, где располагалось известное фотоателье Карла Буллы, а также в детском приюте для 60-ти девочек при церкви св. священномученика Мефодия.

После Воспитательного дома, в 1898 году А. Н. Зотов непродолжительное время трудился в первой российской Императорской Николаевской детской больнице. Отсюда начальник кафедры детских болезней Военно-медицинской академии, профессор Н. П. Гундобин пригласил его на должность штатного ассистента в детское отделение Михайловской клинической больницы баронета Я. В. Виллие. Дополнительной нагрузкой в этот период стала для Александра Дмитриевича деятельность в лечебнице Покровской общины сестёр милосердия. Тогда же он стал одним из самых активных членов Санкт-Петербургского общества детских врачей, в разные годы занимая посты казначея, товарища председателя и дважды — председателя (1912—1913 и 1921—1922 гг.).

Очередным и весьма престижным для А. Д Зотова стал пост главного врача Городской детской больницы «В память священного коронования Их Императорских Величеств». В этой должности он сменил известного петербургского педиатра  Дмитрия Александровича Соколова, который из-за конфликта с Городской Думой вынужден был уйти в отставку.

Главным врачом самой крупной в столице детской больницы Александр Дмитриевич встретил Первую мировую войну. Его популярность быстро росла. В 1914 году вместе с почетным лейб-педиатром Сергеем Алексеевичем Острогорским А. Д Зотов вошел в состав Совета Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчества под «Августейшим покровительством Ея Императорского величества императрицы Александры Фёдоровны». Возглавлял Совет до своей кончины прославленный педиатр Карл Андреевич Раухфус. Годом ранее, в 1913 году Александр Дмитриевич был избран товарищем председателя Союза для борьбы с детской смертностью.

Серьёзным испытанием для А. Д. Зотова стала революция, а затем Гражданская война. Он с честью провел коллектив своей больницы через все трудности этого отчаянного времени, однако с наступлением мира, очевидно, перестал устраивать новую власть. В 1924 году А. Д. Зотов был смещен с должности главного врача. Правда, и больница теперь была другой. Она превратилась в «заразную», то есть предназначалась для инфекционных больных и носила имя никому не известного чекиста тов. Н. П. Крумина. Ещё несколько лет Александр Дмитриевич проработал заведующим 16-м пунктом Охраны материнства и младенчества в Выборгском районе Ленинграда. В 1927 году он ещё вынужден был вести прием взрослых больных в амбулатории Октябрьской железной дороги, однако вскоре окончательно вышел на пенсию. Об А. Д. Зотове постепенно забыли. В официальной биографии Александра Дмитриевича указывается, что он умер в 1928 году. На самом деле смерть настигла его не ранее 1933 года. До этих пор имя А. Д. Зотова значилось в адресной книге Ленинграда. В аналогичном издании за 1934 год он уже не упоминается.

Точную дату смерти Александра Дмитриевича Зотова, как и место, где он был похоронен, установить не удалось.

Семья 
 Жена: Дарья Васильевна Зотова (умерла 31.05.1909, Санкт-Петербург) похоронена на Смоленском православном кладбище;
 Жена: Антонина Андреевна Зотова;
 Брат: Николай Александрович Зотов — отставной подпоручик, управляющий доходными домами Г. Г. Елисеева, член Товарищества Петергофского пароходства.

Адреса в Петербурге 
После окончания Военно-медицинской академии М. Д. Зотов жил на Васильевском острове в  Волховском пер., д. 1, однако в 1896 году переехал напротив, в дом Г. Г. Елисеева № 18 по  Биржевой линии (другой адрес: Биржевой пер., д. 1). Это дом знаменит тем, что здесь проживали известные архитекторы и художники: Н. А. Бруни, Е. Е. Волков, М. П. Клодт, А. И. Куинджи, Х. И. Грейфан.

Став главным врачом Городской детской больницы «В память священного коронования Их Императорских Величеств», Александр Дмитриевич поселился в служебной квартире по адресу Большой Сампсониевский проспект, д. 69. После выхода в отставку, с 1924 года и до дня смерти он проживал в коммунальной квартире дома № 36 по ул. Восстания. Позднее в этом же доме жил профессор Педиатрического института Э. И. Фридман.

Некоторые научные труды

Доклады на заседаниях Общества детских врачей

См. также 
Санкт-Петербургское отделение Союза педиатров России

Примечания

Литература 
 Тихомиров П. К. Историческая записка второй С.-Петербургской гимназии. Часть третья (1881—1905) — СПб., 1905.
 «Весь Петербург» (Адресная и справочная книга) за 1896, 1898, 1899, 1901, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913 гг.
 «Весь Петероград» (Адресная и справочная книга) за 1914, 1915, 1916, 1917, 1923 гг.
 «Весь Ленинград» (Адресная и справочная книга) за 1924, 1927, 1931, 1932, 1933 гг.
 «Российский Медицинский список» за 1892, 1893, 1895, 1896, 1898, 1901, 1902, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916 гг.
 Список врачей СССР на 1 января 1924 г.
 Научные работники Ленинграда. Часть V — 1934 г.

Педиатры Российской империи
Педиатры России
Педиатры СССР
Педиатры Санкт-Петербурга
Действительные статские советники